DB Akronymet kan betyde flere ting:

 Danmarks Biblioteksforening, en dansk interesseorganisation, der varetager de danske bibliotekers interesser overfor det politiske system, samt søger at bidrage til samarbejde og erfaringsudveksling indenfor området
 Danmarks Biblioteksskole
 Deutsche Bahn AG

dB Akronymet:

 Bel (enhed), Decibel